Wiemer ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Wiemer (* 1966), deutscher Slawist
 Carl Wiemer (* 1964), deutscher Autor
 Christl Wiemer (1929–2021), deutsche Regisseurin
 Daniel Wiemer (* 1976), deutscher Musiker und Schauspieler
 Hans-Ulrich Wiemer (* 1961), deutscher Althistoriker
 Jason Wiemer (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 Jim Wiemer (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Karl Wiemer (1914–2001), deutscher Radsportler und Radsporttrainer
 Otto Wiemer (1868–1931), deutscher Jurist, Publizist und liberaler Politiker
 Philipp Wiemer (1849–1924), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Robert Wiemer (1938–2014), US-amerikanischer Fernsehproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Rudolf Otto Wiemer (1905–1998), deutschsprachiger Lyriker und Pädagoge
 Susanne U. Wiemer (1945–1991), deutsche Schriftstellerin
 Vincent Wiemer (* 2004), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Wiemer (* 1934), deutscher Komponist

Siehe auch:

 Wymer
 Wiemers